McInnis ist der Familienname folgender Personen:

 Jeff McInnis (* 1974), US-amerikanischer Basketballspieler
 Marty McInnis (* 1970), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Scott McInnis (* 1953), US-amerikanischer Politiker
 Stuffy McInnis (1890–1960), US-amerikanischer Baseballspieler